A Equipe austríaca representa a Áustria na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia II.

Historia 
A Áustria competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1963. Seus melhores resultados as semifinais de (1987, 1990, 2002).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Austríaca de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis